Мо́ртон () може означати прізвище, ім'я або топонім, також це ім'я таємного братства Мортонів, в Україні.

Персоналії

Прізвище 
 Мортон (прізвище)

Ім'я 
 Вільям Мортон Кехен (; 1933) — канадський вчений в області обчислювальної математики та теорії обчислювальних систем.
 Генрі Мортон Стенлі (; 1841—1904) — валлійський журналіст та мандрівник Африкою.
 Мортон Фелдман (; 1926—1987) — американський композитор.

Топоніми 

 Мортон (В'єнна) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пуату-Шарант, департамент В'єнна

Мортон — округ (графство) у штаті Канзас
 Мортон — округ (графство) у штаті Північна Дакота
 Мортон — місто, штат Міннесота
 Мортон — місто, штат Міссісіпі
 Мортон — місто, штат Пенсільванія
 Мортон — місто, штат Техас
 Мортон — місто, штат Вашингтон
 Мортон — селище, штат Іллінойс

Інше 
 20106 Мортон — астероїд головного поясу
 «Грінок Мортон» () — професійний шотландський футбольний клуб з міста Грінок.
 «Мортон» — повітряна куля, на якій Федір Конюхов облетів Землю у 2016